Род Стайгер (,  — ) — американський актор, володар премії «Оскар» у 1967 році.

Фільмографія

Посилання 
 

Кіноактори США
Учасники Другої світової війни
Учасники Другої світової війни зі США
Актори, які зіграли роль Наполеона I Бонапарта
Актори, які зіграли роль Понтія Пилата
Французи США
Шотландці США
Німці США